Е́лгимяги (), также мы́за Я́льгимяэ () — рыцарская мыза в уезде Харьюмаа, Эстония. Находится на территории деревни Яльгимяэ. 

Согласно историческому административному делению мыза относилась к Кегельскому приходу.

История мызы 
Мызу Елгимяги отделили от соседней мызы Сауэ в 1656 году (последняя в то время называлась Вяйке-Саусти). Изначально она была скотоводческой мызой, после отделения получила статус рыцарской. В 17-ом столетии мыза принадлежала дворянским семействам фон Шаренберг (Scharenberg) и Шульман (Schulmann). В 1765 году мызу приобрёл Детлофф Иоганн фон Дерфельден (Detloff Johann von Derfelden). В 1796 году мыза перешла в руки собственника мызы Саку — графа Карла Фридриха фон Ребиндера (Karl Friedrich von Rehbinder, 1764−1841).

С 1821 года и до отчуждения в 1919 году мыза Яльгимяэ принадлежала дворянскому семейству фон Гленов (Glehn). Когда барон Николай фон Глен в 1886 году на возвышенности в Мустамяэ построил себе новое жилище (т.н. замок Глена), мыза Яльгимяэ фактически стала побочной мызой, которая более не выстраивалась в виде представительного комплекса, как того требовал статус самостоятельной мызы. Однако, юридически мыза Яльгимяэ всё же сохранила статус основной (рыцарской) мызы.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, мыза обозначена как Елгимяги.

Мызный комплекс 
Главное здание (господский дом) мызы представляет из себя простое деревянное строение и построено предположительно в конце 18-ого столетия. В настоящее время оно используется как жилой дом и частично перестроено, в частности, окна сделаны шире первоначальных. Недалеко от главного здания, в маленьком мызном парке сохранилось несколько перестроенных хозяйственных построек.

Памятная доска Николаю фон Глену 
В декабре 2006 года на стене мызного здания была установлена памятная доска в честь Николая фон Глена — основателя города Нымме. Памятная доска была изготовлена по инициативе  некоммерческой организации  и на пожертвования её членов. На памятной доске — текст на эстонском и немецком языках: Мыза Яльгимяэ. XVII в. Здесь 16 июля 1841 родился Николай фон Глен, основатель Нымме ().

См. также 
Николай фон Глен
Замок Глена
Нымме
Список мыз Харьюмаа

Примечания 

Мызы Эстонии
Харьюмаа
Ребиндеры